Scott es un nombre y apellido inglés, que puede hacer referencia a:

Personas 

Scott como nombre de pila:

 Charles Scott Sherrington (1857-1952), fisiólogo británico, premio nobel de medicina en 1932;
 Winfield Scott Schley (1839-1911), contraalmirante estadounidense, héroe de la batalla naval de Santiago de Cuba durante la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense (1898);
 F. Scott Fitzgerald (1896-1940), escritor estadounidense;
 Scott Steiner (1962-), luchador profesional estadounidense;

Scott como apellido:

 Winfield Scott (1786-1866), general, diplomático y candidato presidencial estadounidense.
 Dred Scott (1799-1858), célebre esclavo estadounidense que luchó por sus derechos en el juicio Scott vs. Sanford (1857);
 William Earl Dodge Scott (1852-1910), ornitólogo y naturalista estadounidense;
 Robert Falcon Scott (1868-1912), explorador polar británico fallecido en la Antártida;
 La Base Amundsen-Scott, una estación antártica de los Estados Unidos y la Base Scott, una base antártica neozelandesa; ambas bautizadas en honor al Capitán Robert Falcon Scott.
 Scott Joplin (1868-1917), compositor y pianista estadounidense;
 Ridley Scott (1937-), director de cine británico;
 Tony Scott (1944-2012), cineasta británico;
 Bon Scott (1946-1980) cantante del grupo australiano AC/DC;
 Aaron Scott (1986-), futbolista neozelandés;
 Scotty (Montgomery Scott, 2222-), uno de los personajes de la serie Star Trek.

Lugares 
Canadá
 Scott (Quebec)
 Scott (Saskatchewan)
 Scott No. 98 (Saskatchewan)

Estados Unidos
 Fort Scott (Kansas)
 Municipio de Great Scott (condado de St. Louis, Minnesota)
 Scott Air Force Base, Illinois
 Scott (Arkansas)
 Scott (Indiana)
 Scott (Luisiana)
 Scott (Nueva York)
 Scott (Ohio)

Otros 
 Scott Paper Company, fábrica de productos de papel, también llamada Scottex;
 SCOTT Sports, marca de  bicicletas y material deportivo;
 Condado de Scott,  página de desambiguación;
 Municipio de Scott,  página de desambiguación; o
 Scott Brown,  página de desambiguación.